Halite ist ein freier, in C++ programmierter BitTorrent-Client für Windows, benannt nach dem englischen Wort für Steinsalz, der auf der libtorrent-Bibliothek basiert.

Vorteile von Halite 
Halite ist als „leichter“ BitTorrent-Client konzipiert, hat aber dennoch einige Alleinstellungsmerkmale gegenüber anderen, vergleichbaren Clients:
 Unterstützung von eMules IPFilter.dat-Dateien zum Filtern unerwünschter IP-Adressen
 volle UTF-8-Unterstützung
 Möglichkeit, die in den .torrent-Dateien gespeicherten Tracker zu ändern

Nachteile von Halite 
Durch das Konzept eines „leichten“ Clients leidet, zumindest im derzeitigen Entwicklungsstand, auch der Bedienkomfort ein wenig:
So hat Halite derzeit zum Beispiel keine Menübedienung, sondern lässt sich nur über Konfigurationsdialoge anpassen.

Ausblick 
Für zukünftige Versionen ist unter anderem die Implementation der libHTTP-Bibliothek zur Umsetzung einer Weboberfläche, ähnlich μTorrents WebUI, geplant.

Siehe auch 
 Liste von BitTorrent-Clients

Einzelnachweise

Weblinks 
 Halite-Webseite
 Halite-Projektseite auf SourceForge

Freie BitTorrent-Software